Gärssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gärssjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun, 
Gärssjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (10,2 ha)
Gärssjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (13,2 ha)
Gärssjön (Umeå socken, Västerbotten, 709603-172452), sjö i Umeå kommun,  (13,9 ha)
Gärssjön (Umeå socken, Västerbotten, 712593-171503), sjö i Umeå kommun,  (45,3 ha)
Lill-Gärssjön, sjö i Umeå kommun,  (3,93 ha)

Se även
Gärsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn